Залесиха — топоним в России

 Залесиха — посёлок в Заринском районе Алтайского края.
 Залесиха — река бассейн Чумыша.